Víctor Montaño ist der Name folgender Personen:

* Víctor Hugo Montaño (* 1984), kolumbianischer Fußballspieler
 Víctor Manuel Solano Montaño (* 1946), mexikanischer Diplomat